Ча́нышев — фамилия тюркского происхождения; женская форма — Чанышева.

Известные носители:
 Чанышев, Амир Идрисович (1909—1996) — башкирский писатель и литературовед.
 Чанышев, Анвер Хайдарович (1924—2017) — заместитель директора Центра военно-патриотического и гражданского воспитания ДО г. Москвы, полковник
 Чанышев, Арсений Николаевич (1926—2005) — философ и историк философии, поэт.
 Чанышев, Касымхан Галиевич — руководитель операции по уничтожению атамана Дутова.
 Чанышев, Надир Амирович (1960—2017) — профессиональный фотограф, президент гильдии рекламных фотографов, член жюри международных конкурсов.
 Чанышев, Якуб Джангирович (1892—1987) — советский военачальник, генерал-лейтенант.

 Чанышева, Лилия Айратовна (род. 1982) — российский оппозиционный деятель.
 Чанышева, Фания Гафаровна (1926—2018) — башкирский писатель и поэт.